Никола́й Ани́симов:
 
 Анисимов, Николай Андреевич (1892—1920) — революционер, политический и военный деятель, участник борьбы за Советскую власть в Чечне, член РВС 11-й, 12-й и 9-й армий.
 Анисимов, Николай Анисимович (род. 1951) — российский государственный деятель, член Совета Федерации ФС РФ.
 Анисимов, Николай Васильевич (в монашестве Георгий; 1861—1947) — епископ Русской православной церкви.
 Анисимов, Николай Викторович (род. 1966) — белорусский музыкант, певец и композитор, автор и исполнитель песен на тему авиации.
 
 Анисимов, Николай Иванович (1921—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Анисимов, Николай Николаевич (1906—1938) — деятель ВКП(б), 1-й секретарь Энгельсовского горкома. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Анисимов, Николай Павлович (1896—1981) — советский военачальник, генерал-майор.
 Анисимов, Николай Петрович (1899—1977) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Анисимов, Николай Семёнович (1877—1931) — генерал-майор, представитель Союза казачьих войск.
 Анисимов, Николай Тихонович (род. 1935) — художник-монументалист.